Teun van Dijck, een Nederlands politicus
Tony van Dijck, een Vlaams SS'er